;  — ) — 38-й император Японии, правивший с 24 августа 661 по 7 января 672 года. Имя — Кадзураги (/Кацураги)-но-мико. Японский посмертный титул — Амэмикото-хиракасу-вакэ (/Амацумикото-саки-вакэ), Нака-но-оэ (с 646 года).

Жизнеописание 
Пока был принцем, он стал инициатором феодальных реформ, обратив внимание на реформы в Китае в период Тайка, длившийся с 645 по 650 года и вошедший в историю под названием «Великая перемена».

Вступив на престол в 662 году, он стал именоваться Тэндзи или Тэнти, что означает «небесный мудрец». Титул  был присвоен государю уже потомками (впервые такое наименование японских монархов вводит император Тэмму, его младший брат).

У Тэндзи было пять жён, родивших ему восемь детей, и ещё шесть — придворные дамы. Четверо из них стали жёнами его младшего брата, ставшего императором Тэмму. Одна из его дочерей стала императрицей Гэммэй.

Тэндзи известен также как . Однажды, пожелав составить представление о лишениях крестьян, он провёл одну ночь в бедной хижине, покрытой соломенною крышей, и там написал стихотворение:

Это стихотворение было положено на музыку в начале XIX века в композиции «Восемь одежд».

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
  

Императоры Японии
Правители Азии VIII века